Ćulafić ist der Familienname folgender Personen:

 Dobroslav Ćulafić (1926–2011), jugoslawischer Politiker
 Dragomir Ćulafić (* 1940), jugoslawischer Schriftsteller
 Goran Ćulafić (* 1952), montenegrinischer Ingenieurwissenschaftler
 Zoran Ćulafić (* 1952), montenegrinischer Ingenieurwissenschaftler und Politiker